Tandori bezeichnet

 Dezső Tandori (1938–2019), ungarischer Schriftsteller, Philologe, Übersetzer und Zeichner

Siehe auch:
 Tandur
 Tanduri